Мішель Вебер (; нар. 1963, Брюссель) — бельгійський філософ. Д-р Мішель Вебер є директором Центру філософських практик (Брюссель, Бельгія).

Відомий як тлумач та прихильник філософії Альфреда Норта Вайтгеда, організатор міжнародних наукових зборів та проектів присвяченим Вайтгеду та глобальній значимості філософії процесу. Освіту отримав у Бельгії та Сполучених Штатах. Основні мови його публікацій англійська та французька.

Декотрі з його статей були перекладені на румунську (2), португальську (1), болгарську (1), китайську (1), українську (1) та російську мови (1).

Інтерес до философії процесу 

Головним джерелом натхнення для М. Вебера є просування ідей групи вільно співпрацюючих мислителів з початку 20-го століття яка застосовує підхід еволюційного мислення до психології, теорії пізнання, космології, метафізики та теології надаючи можливість, водночас, для зростання школі мислення, яка називається філософією процесу. Альфред Норт Вайтгед (1861–1947), разом з Чарльзом Сандерсом Пірсом (1839–1914), Анрі Бергсоном (1859–1941) та Уільямом Джемсом (1842–1910) вважається одним з батьків філософії процесу. Ця, в основному, англо-американська школа мислення й досі знаходить підтримку лише небагатьох кафедр філософії у академічному світі. Хоча, не дивлячись на те, що обмежене сприйняття її у Сполучених Штатах та Великій Британії, філософія процесу почала цікавити невелику, але зростаючу кількість науковців по всьому світу. М. Вебером була організована глобальна мережа дослідників-однодумців та він сприяв публікаціям їх ідей у Європі.

Була помітною зміна головної теми дослідження. До цього часу зацікавленість у Вайтхедові, особливо у Сполучених Штатах, зміщувалась в бік теологіх процесу. Стислі, але провокаційні розмисли Вайтгеда стосовно теології, що були додані наприкінці його основного філософського опусу «Процес та реальність» були втілені у новій, надихаючій природній теології яка, здається, є особливо привабливою для християнських теологів оскільки вона надає природний сенс персональній любові Бога до своїх творінь. Такий теологічний задум, тем не менше, разом з Єангелістським настроєм, який був сприйнятий найбільш яскравими послідовниками Вайтгеда, може бути причиною маргіналізації філософії процесу на тлі основної академічної філософії.

Видатний та плідний американський філософ Ніколас Решер почав кампанію по реабілітації, багато у чому, мирського стилю філософії процесу у його книзі «Метафізика процесу», яка вийшла у у 1996 р. Він обґрунтував її вихід як свого роду оптимальну матрицю для якого-небудь систематичного теоретизування про природу речейProcess Metaphysics (Albany: SUNY Press), 1996.</ref>
Як і Решер у Сполучених Штатах, М. Вебер культивую критичне та, багато у чому, секулярне сприйняття філософії процесу. Проф. М. Вебер переклав «Метафізику процесу» Решера на французьку мову у 2006 році .

Професійна діяльність 

Проф. М. Вебер є автором 5 монографій та 60 наукових та енциклопедичних статей. Його монографія La Dialectique de l'intuition chez A. N. Whitehead: sensation pure, pancréativité et contiguïsme (Діалектика інтуїції у філософії Альфреда Норта Вайтгеда: чисте сприйняття, панкреативність та онто-логізм) була нагородженою Prix du Concours annuel 2000 Бельгійської Королівської академії.

Проф. Вебер є рушійною силою чисельних міжкультурних та міждисциплінарних співпраць. Він намагається скерувати його професійну діяльність для створення нової, мрійну філософську культуру, що була б поєднаною, інтелектуально сміливою, етично самосвідомою, глобальну за обсягом.
 Проф. М. Вебер заснував три міжнародні філософські спільноти:
 Вайтгедівська палітра (Chromatiques whiteheadiennes,)
 Нексус вайтгедівськох психології (Whitehead Psychology Nexus,) and
 Європейський проект Вільяма Джеймса (the European William James Project).
 Керує неприбутковим видавничим домом,
 Éditions Chromatika.
 Також, він рецензує (разом з іншими колегами) публікацію серії чотирьох книг:
 Вайтгедівська палітра (Chromatiques whiteheadiennes),
 Видання ідеї процесу (the Ontos Verlag Series in Process Thought),
 Вчення нексусу вайтгедівської психології (the Whitehead Psychology Nexus Studies), та
 Видання «Хроматіка» (the Chromatika editions),
 Також філософське щорічне видання
 Хроматікон: щорічне видання філософії процесу (Chromatikon: Annuaire de la philosophie en procès — Yearbook of Philosophy in Process).

Використовуючи філософію процесу як матрицю для збільшення співпраці М. Вебер у кожному своєму проекті визначає точки перетину досліджень різних вчених по всьому світові та сприяє, таким чином, їх взаємодії. Працюючи зі 150 колегами зі всіх континентів він у теперішній час відредагував або був співредактором у більш понад 30 видань, збираючи сотні оригінальних робіт з теми філософії процесу у міждисциплінарному та полікультурному контекстах.

 Найбільш амбіційним з видань був двотомник «Посібник з ідеї процесу Вайтгеда» (Handbook of Whiteheadian Process Thought), редагований Вебером та Уілом Десмондом: "Вміщуючи 115 наукових статей написаних 101 міжнародно визнаним спеціалістом у своїй галузі, «Посібник з ідеї процесу Вайтгеда» має своєю метою розтлумачити «надбання» (secundum) Вайтгеда, малюючи картину поточного Вайтгедознавства та визначаючи напрямки, що обіцяють можливості для майбутніх досліджень через (внутрішнє) перехресне роз'яснення та (зовнішнє) міждисциплінарний та кросдисциплінарний розвиток."

 Також варто зауважити, що нещодавно вийшов інший інтердисциплінарний том виданий Вебером та Андерсом Уіксом (Anderson Weekes), «Процесуальні підходи до свідомості у психології, нейрології та філософії свідомості» (Process Approaches to Consciousness in Psychology, Neuroscience, and Philosophy of Mind), яка "відкриває діалог між процесуальними філософами та розпускає пуп'янки сучасних вчень про свідомість." Наразі дуже важко судити про те, наскільки ця книга буде прийнятою тими, хто підходить до проблеми свідомості з точки зору більш загального напрямку англо-американської філософії чи континентальної феноменології та екзистенціалізму, але співавтори цього тому вважають, що втілення того. у що вони вірять, буде родючим ґрунтом для ідеї процесу та обох її головних суперників.

Проф. Вебер є засновником Центру філософських практик (Centre for Philosophical Practice) у м. Брюсселі.. Філософське консультування є також нещодавнім рухом яке, можливо, почалося спершу у Сполучених Штатах, яке використовує сократичний метод діалогу з метою короткострокового консультування яке, не шукаючи шляхи замінити більш традиційні психотерапії являє собою, тим не менше, їх альтернативу.

У липні 2010 р. організував у Парижі «Літній інститут прикладної метафізики процесу» (Applied Process Metaphysics Summer Institute) у Cité universitaire's Fondation Biermans Lapôtre. Другий Інститут проходив 26-28 липня у 2011 р.

Ідеї 

Вебер критикує сучасну академічну філософію за те, що вона втратила її зв'язок з давньогрецькими коренями. Філософія має практичну місію (укорінену у сократівському дискурсі) пов'язану з тим, щоб поновити особистий та соціальний добробут, але вона не може цього досягти, якщо відмовляється від традиційної метафізичної вимоги (укоріненої у до-сократичній філософській спекуляції) розуміти космос. Вебер вірить, що філософія процесу є єдиною, здатною виконати цю подвійну функцію у пост-модерному світі.

Біографія 

Мішель Вебер вивчав прикладну економіку у Facultés universitaires Saint-Louis (candidat ingénieur commercial, 1986) та філософію у Université de Louvain (licencié en philosophie, 1991; docteur en philosophie, 1997). Його магістерська робота, що була написана під керівництвом Jean Ladrière, мала справу з епістемологічним статусом «антропного принципу» у космології у світлі понять телеології (чи «кінцевості») відкритої Аристотелем, Томою Аквінським та Кантом.

З 1993 по 1995, був запрошеним викладати лекції у Центрі вчення процесу  (Claremont School of Theology) та у Випускному університеті Кларемонту, Кларемонт, Каліфорнія, (США), де він працював під керівництвом Джона Коба (John B. Cobb, Jr.) та Девіда Рея Гриффіна (David Ray Griffin).

У 1997 він захистив докторську роботу Intuition pré-systématique et intuition ontologique chez Alfred North Whitehead. Euristique du pancréativisme de l’époque de Harvard (До-систематична інтуїція та онтологічна інтуїція згідно з Альфреда Норта Вайтгеда: евристика панкреативізму у еру Гарварду), що була написана під керівництвом Marcel Crabbé.

З 1997 по 2002 був членом-дослідником (membre coopté) у Centre de Logique de l'Institut supérieur de Philosophie  (Université de Louvain). З 2001 по 2002 викладав філософію École européenne Bruxellensis II (European Baccalaureate, Anglophone Section, 6th and 7th years). З 2002 по 2007 був дослідником(collaborateur scientifique) у Centre d'anthropologie philosophique de l'Institut supérieur de Philosophie (Université de Louvain).

У 2000, його монографія La dialectique de l'intuition chez A. N. Whitehead. Sensation pure, pancréativité et onto-logisme (Діалектика інтуїції у філософії Альфреда Норта Вайтгеда: Чисте відчуття, панкреативність та онто-логізм) виграла приз Бельгійської королівської академії (Classe des Lettres de l'Académie Royale de Belgique).

У 2000, Вебер створив за підтримки François Beets та Paul Gochet (Université de Liège) Chromatiques whiteheadiennes та Whitehead Psychology Nexus, два наукових співтовариства, що намагалися об'єднати дослідження під різними кутами, нюансами та застосуванням мислення А. Н. Вайтгеда. У 2001 він створив European William James Project з Жаком Барбалетом (Jack Barbalet (University of Leicester), Jaime Nubiola (University of Navarra) та пізніше Timothy L. S. Sprigge (Emeritus Edinburgh).

З 2002, він створив дослідницькі семінари «Chromatiques whiteheadiennes» у співробітництві з дослідженнями центру «Philosophies of Experience» університету Université de Nantes кафедри Філософії та Центру дослідження прагматизму та аналітичної філософії в Сорбонні (le Centre d'Études sur le Pragmatisme et la Philosophie Analytique чи CEPPA, але перейменована з EXeCO; Université Paris 1 Panthéon Sorbonne-École Doctorale).

З 2004, він був видавничим директором серії Chromatiques whiteheadiennes для публікації академії Ontos Verlag (Frankfurt) та видавничим директором, разом з Nicholas Rescher (Pittsburgh) та Johanna Seibt (Aarhus & Konstanz), серії Process Thought.

З 2005, він також редагував Chromatikon: Annuaire de la philosophie en procès — Yearbook of Philosophy in Process в університеті Луван Пресс, спочатку з Diane d'Eprémesnil (Louvain), потім з Pierfrancesco Basile (University of Bern), та зараз з Ronny Desmet (Vrije Universiteit Brussel).

У 2006, створив Chromatiques whiteheadiennes "Centre for Philosophical Practice, " неприбуткову організацію. Зараз Центр об'єднує три мережі, згадані вище (the Chromatiques whiteheadiennes, the Whitehead Psychology Nexus та European William James Project) та забезпечує інституційну основу для двох нових видів діяльності: перша — публікація серії наукових книг під назвою Les Éditions Chromatika (Chromatika Editions) та відкриття у Брюсселі першої філософської консультаційної служби чи «philosophical praxis.»
 
З 2007, він був членом спілки «Сучасних онтологічних передбачень» Інституту філософських досліджень Болгарської академії наук. У 2008—2009 був запрошеним для читання лекцій у Болгарському університеті, на кафедрі Когнітивних наук та психології та на кафедрі Філософії та соціології.

Бібліографія наукових публікацій (січень 2012)

Авторські монографії 

 La Dialectique de l’intuition chez A. N. Whitehead: sensation pure, pancréativité et contiguïsme . Préface de Jean Ladrière. Mémoire couronné par la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques de l’Académie Royale de Belgique, Frankfurt / Paris, Ontos Verlag, 2005 (ISBN 3-937202-55-2).
  Whitehead’s Pancreativism. The Basics . Foreword by Nicholas Rescher, Frankfurt / Paris, Ontos Verlag, 2006 (ISBN 3-938793-15-5).
 L’Épreuve de la philosophie. Essai sur les fondements de la praxis philosophique , Louvain-la-Neuve, Éditions Chromatika, 2008 (ISBN 978-2-930517-02-5).
 Éduquer (à) l’anarchie. Essai sur les conséquences de la praxis philosophique , Louvain-la-Neuve, Éditions Chromatika, 2008. (ISBN 978-2-930517-03-2).
 (with Jean-Claude Dumoncel) Whitehead ou Le Cosmos torrentiel. Introductions à Procès et réalité , Louvain-la-Neuve, Éditions Chromatika, 2010 (ISBN 978-2-930517-05-6).
 Whitehead's Pancreativism. Jamesian Applications , Frankfurt / Paris, ontos verlag, 2011 (ISBN 978-386838-103-0).
 Essai sur la gnose de Harvard. Whitehead apocryphe , Louvain-la-Neuve, Les Éditions Chromatika, 2011 (ISBN 978-2-930517-26-1).
 De quelle révolution avons-nous besoin ? , Paris, Éditions Sang de la Terre, 2013. (ISBN 978-2-86985-297-6)
 Ethnopsychiatrie et syntonie. Contexte philosophique et applications cliniques , La-Neuville-Aux-Joûtes, Jacques Flament Éditions, 2015. (ISBN 978-2-36336-210-0)

Колекційні видання у співавторстві 

 James A. Bradley, André Cloots, Helmut Maaßen and Michel Weber (eds.), European Studies in Process Thought, Vol. I. In Memoriam Dorothy Emmet, Leuven, European Society for Process Thought, 2003 (ISBN 3-8330-0512-2).
 Franz Riffert and Michel Weber (eds.), Searching for New Contrasts. Whiteheadian Contributions to Contemporary Challenges in Neurophysiology, Psychology, Psychotherapy and the Philosophy of Mind, Frankfurt am Main, Peter Lang, Whitehead Psychology Nexus Studies I, 2003 (ISBN 3-631-39089-0).
 Michel Weber (ed.),After Whitehead: Rescher on Process Metaphysics, Frankfurt / Paris / Lancaster, Ontos Verlag, 2004 (ISBN 3-937202-49-8).
 François Beets, Michel Dupuis and Michel Weber (eds.), Alfred North Whitehead. De l'Algèbre universelle à la théologie naturelle. Actes des Journées d’étude internationales tenues à l'Université de Liège les 11-12-13 octobre 2001, Frankfurt / Paris / Lancaster, Ontos Verlag, 2004 (ISBN 3-937202-64-1).
 Michel Weber (under the direction of) and Diane d'Eprémesnil (with the collaboration of), Chromatikon. Annuaire de la philosophie en procès — Yearbook of Philosophy in Process, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2005 (ISBN 2-87463-000-4).
 Michel Weber and Samuel Rouvillois (eds.), L'Expérience de Dieu. Lectures de Religion in the Making. Actes du troisième Colloque international Chromatiques whiteheadiennes, Paris, Aletheia. Revue de formation philosophique, théologique et spirituelle, Hors série, 2006 (ISSN 1242-0832).
 François Beets, Michel Dupuis and Michel Weber (eds.), La Science et le monde moderne d'Alfred North Whitehead — Alfred North Whitehead's Science and the Modern World. Actes des Journées d’étude internationales tenues à l'Université catholique de Louvain, les 30-31 mai et 1 juin 2003 — Proceedings of the Second «Chromatiques whiteheadiennes» International Conference. Publiés avec le concours du FNRS, Frankfurt / Lancaster, Ontos Verlag, 2006 (ISBN 3-938793-07-4).
 Michel Weber and Pierfrancesco Basile (eds.), Subjectivity, Process, and Rationality, Frankfurt/Lancaster, Ontos Verlag, 2006 (ISBN 978-3-938793-38-1).
 Michel Weber and Pierfrancesco Basile (under the direction of), Chromatikon II. Annuaire de la philosophie en procès — Yearbook of Philosophy in Process, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2006 (ISBN 2-87463-027-6).
 Guillaume Durand and Michel Weber (eds), Les Principes de la connaissance naturelle d'Alfred North Whitehead — Alfred North Whitehead's Principles of Natural Knowledge. Actes des Journées d’étude internationales tenues à l'Université de Nantes, les 3 et 4 octobre 2005 — Proceedings of the Fourth International «Chromatiques whiteheadiennes» Conference. Publiés avec le concours du Département de philosophie de l'Université de Nantes, Frankfurt / Paris / Lancaster, Ontos Verlag, Chromatiques whiteheadiennes IX, 2007. (ISBN 978-3-938793-64-0)
 Benoît Bourgine, David Ongombe, and Michel Weber (eds.), Religions, sciences, politiques. Regards croisés sur Alfred North Whitehead. Actes du colloque international tenu à l'Université de Louvain les 31 mai, 1 et 2 juin 2006. Publiés avec le concours du FNRS, Frankfurt / Paris / Lancaster, Ontos Verlag, Chromatiques whiteheadiennes VI, 2007. (ISBN 978-3-938793-52-7)
 Michel Weber and Pierfrancesco Basile (under the direction of), Chromatikon III. Annuaire de la philosophie en procès — Yearbook of Philosophy in Process, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2007. (ISBN 978-2-87463-083-5)
 Michel Weber and Will Desmond (eds.), Handbook of Whiteheadian Process Thought, Frankfurt / Lancaster, Ontos Verlag, Process Thought X1 & X2, 2008. (ISBN 978-3-938793-92-3)
 Maria Pachalska and Michel Weber (eds.), Neuropsychology and Philosophy of Mind in Process. Essays in Honor of Jason W. Brown, Frankfurt / Lancaster, Ontos Verlag, Process Thought XVIII, 2008. (ISBN 978-3-86838-010-1)
 Michel Weber and Pierfrancesco Basile (under the direction of), Chromatikon IV. Annuaire de la philosophie en procès — Yearbook of Philosophy in Process, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2008. (ISBN 978-2-87463-137-5)
 Alan Van Wyk and Michel Weber (eds.), Creativity and Its Discontents. The Response to Whitehead's Process and Reality, Frankfurt / Lancaster, Ontos Verlag, 2009. (ISBN 978-3-86838-018-7)
 Peter Hare, Michel Weber, James K. Swindler, Oana-Maria Pastae, Cerasel Cuteanu (eds.), International Perspectives on Pragmatism, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2009. (ISBN 978-1-4438-0194-2)
 George Derfer, Zhihe Wang, and Michel Weber (eds.), The Roar of Awakening. A Whiteheadian Dialogue Between Western Psychotherapies and Eastern Worldviews (Whitehead Psychology Nexus Studies III), Frankfurt / Paris / Lancaster, Ontos Verlag, 2009. (ISBN 978-3-86838-039-2)
 Michel Weber and Anderson Weekes (eds.), Process Approaches to Consciousness in Psychology, Neuroscience, and Philosophy of Mind (Whitehead Psychology Nexus Studies II), Albany, New York, State University of New York Press, 2009 (ISBN 978-1-4384-2941-0 & ISBN 978-1-4384-2940-3).
 Michel Weber and Ronny Desmet (under the direction of), Chromatikon V. Annuaire de la philosophie en procès — Yearbook of Philosophy in Process, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2009 (ISBN 978-2-87463-191-7).
 Ronny Desmet and Michel Weber (edited by), Whitehead. The Algebra of Metaphysics. Applied Process Metaphysics Summer Institute Memorandum, Louvain-la-Neuve, Éditions Chromatika, 2010 (ISBN 978-2-930517-08-7).
 Michel Weber et Ronny Desmet (sous la direction de), Chromatikon VI. Annales de la philosophie en procès — Yearbook of Philosophy in Process, Louvain-la-Neuve, Éditions Chromatika, 2010 (ISBN 978-2-930517-10-0).
 Michel Weber et Ronny Desmet (sous la direction de), Chromatikon VII. Annales de la philosophie en procès — Yearbook of Philosophy in Process, Louvain-la-Neuve, Éditions Chromatika, 2011 (ISBN 978-2-930517-30-8).
 Michel Weber et Ronny Desmet (sous la direction de), Chromatikon VIII. Annales de la philosophie en procès — Yearbook of Philosophy in Process, Louvain-la-Neuve, Éditions Chromatika, 2012. (ISBN 978-2-930517-36-0),

Переклади 

 Nicholas Rescher, Essais sur les fondements de l'ontologie du procès (Process Metaphysics). Translation and preface by Michel Weber, translation reviewed for accuracy by the author, Frankfurt / Paris / Lancaster, Ontos Verlag, 2006 (ISBN 3-938793-16-3).

Монографії у співавторстві 

 Philippe Devaux, La Cosmologie de Whitehead. Tome I, L'Épistémologie whiteheadienne, edited by Thibaut Donck and Michel Weber, published with the support of the Centre national de Recherches de Logique (CNRL/NCNL), Louvain-la-Neuve, Les Éditions chromatika, 2007. (ISBN 978-2-930517-01-8)
 John B. Cobb, Jr., Lexique whiteheadien. Les catégories de Procès et réalité, translation by Henri Vaillant, reviewed for accuracy by Emeline Deroo, edited with a preface by Michel Weber, Louvain-la-Neuve, Les Éditions Chromatika, 2010 (ISBN 978-2-930517-06-3).

Томи у книжкових серіях під редакцією Вебера

Chromatiques whiteheadiennes (10 томів на цей час) 

 Michel Weber, La Dialectique de l'intuition, 2005.
 François Beets, Michel Dupuis et Michel Weber (eds.), De l'Algèbre universelle à la théologie naturelle, 2004.
 Jean-Marie Breuvart (ed.), Les Rythmes éducatifs, 2005.
 A. N. Whitehead, La Science et le monde moderne, 2006.
 François Beets, Michel Dupuis et Michel Weber (eds.), La Science et le monde moderne, 2006.
 Benoit Bourgine, David Ongombe, Michel Weber (eds.), Religions, sciences, politiques, 2007.
 Guillaume Durand, Des Événements aux objets, 2007.
 Guillaume Durand and Michel Weber (eds.), Les Principes de la connaissance naturelle, 2007.
 Nicholas Rescher, Les Fondements de l'ontologie du procès, 2006.
 has not appeared yet
 Xavier Verley, La Philosophie spéculative de Whitehead, 2007.

Щорічник Chromatikon (7 томів на сьогодні) 

 Michel Weber (under the direction of) and Diane d'Eprémesnil (with the collaboration of), Chromatikon I, 2005.
 Michel Weber and Pierfrancesco Basile (under the direction of), Chromatikon II, 2006.
 Michel Weber and Pierfrancesco Basile (under the direction of), Chromatikon III, 2007.
 Michel Weber and Pierfrancesco Basile (under the direction of), Chromatikon IV, 2008.
 Michel Weber and Ronny Desmet (under the direction of), Chromatikon V, 2009.
 Michel Weber and Ronny Desmet (under the direction of), Chromatikon VI, 2010.
 Michel Weber and Ronny Desmet (under the direction of), Chromatikon VII, 2011.
 Michel Weber and Ronny Desmet (under the direction of), Chromatikon VIII, 2012.

Процесуальне мислення (23 томи на цей час) 

 Michel Weber (ed.), After Whitehead, 2004.
 Jason Brown, Process and the Authentic Life, 2005.
 Silja Graupe, Der Ort ökonomischen Denkens, 2005.
 Wenyu Xie, Zhihe Wang, George Derfer (eds.), Whitehead and China, 2005.
 Gary L. Herstein, Whitehead and the Measurement Problem, 2006.
 Edward Jacob Khamara, Space, Time and Theology in the Leibniz-Newton Controversy, 2006.
 Michel Weber, Whitehead's Pancreativism. The Basics, 2006.
 Michel Weber, Whitehead's Pancreativism. Jamesian Applications, 2011.
 Alan Van Wyk and Michel Weber (eds.), Creativity and its Discontents, 2009.
 Michel Weber and Will Desmond, (eds.), Handbook of Whiteheadian Process Thought, 2008.
 Nicholas Rescher, Process Philosophical Deliberations, 2006.
 Sergio Franzese and Felicitas Krämer (eds.), Fringes of Religious Experience, 2007.
 Pierfrancesco Basile and Leemon McHenry (eds.), Consciousness, Reality and Value, 2007.
 Michel Weber and Pierfrancesco Basile (eds.), Subjectivity, Process, and Rationality, 2006.
 Silja Graupe, The Basho of Economics, 2007.
 Mark Dibben and Thomas Kelly (eds.), Applied Process Thought I, 2008.
 Gudmund J. W. Smith and Ingegerd M. Carlsson (eds.), Process and Personality, 2008.
 Maria Pachalska and Michel Weber (eds.), Neuropsychology and the Philosophy of Mind, 2008.
 Sergio Franzese, The Ethics of Energy, 2008.
 George Derfer, Zhihe Wang and Michel Weber (eds.), The Roar of Awakening, 2009.
 Mark Dibben and Rebecca Newton (eds.), Applied Process Thought II, 2009.
 Nicholas Rescher, Ideas in Process, 2009.
 Wang, Process and Pluralism. Chinese Thought on the Harmony of Diversity, 2012.

Whitehead Psychology Nexus Studies (4 томи на сьогодні) 

 Franz Riffert & Michel Weber (eds.), Searching for New Contrasts, Lang, 2003.
 Michel Weber & Anderson Weekes (eds.), Process Approaches to Consciousness in Psychology, Neuroscience, and Philosophy of Mind, SUNY, 2009.
 George Derfer, Zhihe Wang and Michel Weber (eds.), The Roar of Awakening. A Whiteheadian Dialogue Between Western Psychotherapies and Eastern Worldviews, Ontos Verlag, 2009.
 Joseph Mabika & Michel Weber (eds.), Creativity and Ntu, [forthcoming].

Les Éditions Chromatika (16 томів на цей час) 

 A. N. Whitehead, Les Principes de la connaissance naturelle, 2007 (ISBN 978-2-930517-00-1).
 Philippe Devaux, La Cosmologie de Whitehead, 2007 (ISBN 978-2-930517-01-8).
 Michel Weber, L’Épreuve de la philosophie, 2008 (ISBN 978-2-930517-02-5).
 Michel Weber, Éduquer (à) l'anarchie, 2008 (ISBN 978-2-930517-03-2).
 A. N. Whitehead, La Religion en gestation, 2009 (ISBN 978-2-930517-04-9).
 Jean-Claude Dumoncel and Michel Weber, Whitehead ou Le Cosmos torrentiel. Introductions à Procès et réalité, 2010 (ISBN 978-2-930517-05-6).
 John B. Cobb, Jr., Lexique whiteheadien. Les catégories de Procès et réalité [2008], 2010 (ISBN 978-2-930517-06-3).
 Jason W. Brown, Neuropsychological Foundations of Conscious Experience, 2010 (ISBN 978-2-930517-07-0).
 Ronny Desmet and Michel Weber (edited by), Whitehead. The Algebra of Metaphysics. Applied Process Metaphysics Summer Institute Memorandum, 2010 (ISBN 978-2-930517-08-7).
 Vincent Berne, Identité et invisibilité du cinéma. Le vide constitutif de l'image dans Hélas pour moi de J.-L. Godard, 2010. (ISBN 978-2-930517-09-4)
 Jean-François Gava, Autonomie ou capital. Essai d’éleuthériologie au soir de la domestication totale, 2011. (ISBN 978-2-930517-11-7).
 A. N. Whitehead, Les Visées de l’éducation et autres essais. Traduction de Jean-Pascal Alcantara, Vincent Berne et Jean-Marie Breuvart, 2011. (ISBN 978-2-930517-12-4).
 Michel Weber, Essai sur la gnose de Harvard. Whitehead apocryphe, 2011. (ISBN 978-2-930517-26-1)
 Jason W. Brown, Gourmet's Guide to the Mind, 2011 (ISBN 978-2-930517-28-5).
 Frédéric Bisson, Comment bâtir un monde. Le Gai Savoir de Gustav Mahler, 2011 (ISBN 978-2-930517-32-2).
 A. N. Whitehead, Le Principe de relativité et ses applications en physique, 2012 (ISBN 978-2-930517-34-6)

Авторські статті

Статті до словників та енциклопедій 

 "Alfred North Whitehead (1861–1947), " in W. J. Mander and A. P. F. Sell (Senior Editors), Dictionary of Nineteenth-Century British Philosophers, Bristol, Thoemmes Press, 2002, Vol. II, pp. 1236-1241.
 "Alfred North Whitehead (1861–1947), " in Stuart Brown (General Editor), Dictionary of Twentieth-Century British Philosophers, Bristol, Thoemmes Press, 2005, Vol. II, pp. 1116-1120.
 "Alfred North Whitehead (1861–1947), " in Anthony Grayling and Andrew Pyle (eds.), Continuum Encyclopedia of British Philosophy, Bristol, Thoemmes Press, 2006, Vol. IV, pp. 3419-3422.

Статті у редагованих виданнях 

 "Principes de la temporalité douloureuse chez Whitehead et Watzlawick, " in Georges Charbonneau and Bernard Granger (under the direction of), Phénoménologie des sentiments corporels. Volume I. Douleur, souffrance, dépression, Paris, Le Cercle herméneutique, 2003, pp. 63-67.
 «Foreword» & "The Art of Epochal Change, " in Franz Riffert and Michel Weber (eds.), Searching for New Contrasts. Whiteheadian Contributions to Contemporary Challenges in Neurophysiology, Psychology, Psychotherapy and the Philosophy of Mind, Whitehead Psychology Nexus Studies I, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2003, pp. 7-12 & 252–281.
 "Introduction. Process Metaphysics in Context, " in Michel Weber (ed.), After Whitehead: Rescher on Process Metaphysics, Frankfurt / Lancaster, Ontos Verlag, 2004, pp. 41-75.
 "L'aventure cosmo-théologique, " in François Beets, Michel Dupuis, and Michel Weber (eds.), Alfred North Whitehead. De l'Algèbre universelle à la théologie naturelle. Actes des Journées d’étude internationales tenues à l'Université de Liège les 11-12-13 octobre 2001, Frankfurt / Lancaster, Ontos Verlag, 2004, pp. 283-309.
 "James’ Non-rationality and its Religious Extremum in the Light of the Concept of Pure Experience, " in Jeremy Carrette (ed.), William James and The Varieties of Religious Experience. A Centenary Celebration, London and New York, Routledge and Kegan Paul, Ltd., 2004, pp. 203–220.
 "Concepts of Creation and Pragmatics of Creativity", in Wenyu Xie, Zhihe Wang, George Derfer (eds.), Whitehead and China, Frankfurt / Paris / Lancaster, Ontos Verlag, 2005, pp. 137-149.
 "Avant-Propos, " "Foreword, " «Créativité et réversion conceptuelle» and "Informations réticulaires — Reticular News, " in Michel Weber (under the direction of) and Diane d'Eprémesnil (with the collaboration of), Chromatikon. Annuaire de la philosophie en procès — Yearbook of Philosophy in Process, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2005, pp. 5-16, 17-21, 159–174 and 233–257.
 "On Religiousness and Religion. Huxley's Reading of Whitehead's Religion in the Making in the Light of James’ Varieties of Religious Experience, " in Jerome Meckier and Bernfried Nugel (eds.), Aldous Huxley Annual. A Journal of Twentieth-Century Thought and Beyond, Volume 5, Münster, LIT Verlag, March 2005, pp. 117–132.
 «The hyperdialectics of religiousness and religion» in Michel Weber and Samuel Rouvillois (eds.), L'Expérience de Dieu. Lectures de Religion in the Making, Actes du troisième Colloque international Chromatiques whiteheadiennes, Paris, Aletheia. Revue de formation philosophique, théologique et spirituelle, 2006, pp. 115-136.
 "Avant-propos, " «Foreword» & "The organic turn: From simple location to complex (dis)location, " in François Beets, Michel Dupuis, Michel Weber (eds.), La Science et le monde moderne d'Alfred North Whitehead — Alfred North Whitehead's Science and the Modern World, Frankfurt / Lancaster, Ontos Verlag, Chromatiques whiteheadiennes III, 2006, pp. 11-16 & 97-118.
 "Les enjeux d'une théologie africaine caractérisée et consistante, " in Léonard Santedi Kinkupu and Modeste Malu Nyimi (under the direction of), Épistémologie et théologie. Les enjeux du dialogue foi-science-éthique pour l'avenir de l'humanité. Mélanges en l'honneur de S. Exc. Mgr Tharcisse Tshibangu Tshishiku pour ses 70 ans d’âge et ses 35 ans d’épiscopat. Ouvrage publié avec le concours de la Fondation Evangelii nuntiandi in Africa et la Faculté de Théologie de la Katholieke Universiteit Leuven, Kinshasa, Éditions des Facultés catholiques, Recherches africaines de théologie. Travaux de la Faculté de Théologie, 2006, pp. 615-623.
 «Creativity, Efficacy and Vision: Ethics and Psychology in an Open Universe» in Michel Weber and Pierfrancesco Basile (eds.), Subjectivity, Process, and Rationality, Frankfurt/Lancaster, Ontos Verlag, Process Thought XIV, 2006, pp. 263-281.
 «Avant-propos» & "Informations réticulaires, " in Michel Weber and Pierfrancesco Basile (under the direction of), Chromatikon II. Annuaire de la philosophie en procès — Yearbook of Philosophy in Process, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2006, pp. 5-14 & 281–290.
 "PNK's Creative Advance from Formal to Existential Ontology, " in Guillaume Durand and Michel Weber (eds.), Les Principes de la connaissance naturelle d'Alfred North Whitehead — Alfred North Whitehead's Principles of Natural Knowledge, Frankfurt / Paris / Lancaster, Ontos Verlag, Chromatiques whiteheadiennes IX, 2007, pp. 259-273.
 "James's Mystical Body in the Light of the Transmarginal Field of Consciousness, " in Sergio Franzese & Felicitas Krämer (eds.), Fringes of Religious Experience. Cross-perspectives on William James's Varieties of Religious Experience, Frankfurt / Lancaster, Ontos Verlag, Process Thought XII, 2007, pp. 7-37.
 «Éléments d'herméneutique whiteheadienne» & «Conclusions — Les exigences de la philosophie de l’événement» in Benoît Bourgine, David Ongombe, Michel Weber (eds.), Religions, sciences, politiques. Regards croisés sur Alfred North Whitehead. Actes du colloque international tenu à l'Université de Louvain les 31 mai, 1 et 2 juin 2006. Publiés avec le concours du FNRS, Frankfurt / Paris / Lancaster, Ontos Verlag, Chromatiques whiteheadiennes VI, 2007, pp. 13-32 and 209–220.
 "From the Grown Organism to Organic Growth, " in Mark Dibben and Thomas Kelly (eds.), Applied Process Thought I: Initial Explorations in Theory & Research, Frankfurt / Lancaster, Ontos Verlag, Process Thought XVI, 2008, pp. 149-168.
 "Avant-propos, " «Foreword» & «Contact Made Vision: The Apocryphal Whitehead» in Michel Weber and Pierfrancesco Basile (under the direction of), Chromatikon III. Annuaire de la philosophie en procès — Yearbook of Philosophy in Process, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2007, pp. 5-24 & pp. 229-260.
 "Perennial Truth and Perpetual Perishing. A. Huxley's Worldview in the Light of A. N. Whitehead's Process Philosophy of Time, " in Bernfried Nugel, Uwe Rasch and Gerhard Wagner (eds.), Aldous Huxley, Man of Letters: Thinker, Critic and Artist, Proceedings of the Third International Aldous Huxley Symposium Riga 2004, Münster, LIT, «Human Potentialities», Band 9, 2007, pp. 31-45.
 "Introduction, " "Hypnosis: Panpsychism in Action, " "Contact Made Vision: The Apocryphal Whitehead, " "Christiana Morgan (1897–1967), " "Jean Wahl (1888–1974), " in Michel Weber and William Desmond, Jr. (eds.), Handbook of Whiteheadian Process Thought, Frankfurt / Lancaster, Ontos Verlag, Process Thought X1 & X2, 2008, I, pp. 15-38, 395–414, 573–599; II, pp. 465-468, 640–642.
 "Rescher on Process, " in Robert Almeder (ed.), Rescher Studies. A Collection of Essays on the Philosophical Work of Nicholas Rescher. Presented to Him on the Occasion of His 80th Birthday, Frankfurt / Lancaster, Ontos Verlag, 2008, 429–444.
 "Pragmatic Anarchy in A. N. Whitehead, " in Peter Hare, Michel Weber, James Swindler, Oana-Maria Pastae, Cerasel Cuteanu (eds.), Democracy, Liberalism and the Relevance of (Neo-)Pragmatism for the Constituting of Political Ideologies — Interdisciplinary Approaches. Proceedings of the International Conference the College of Letters and Social Sciences of the Constantin Brâncuşi University, September 28/October 3, 2007, Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 2008,
 "The Urizen of Whiteheadian Process Thought, " in Mark Dibben and Rebecca Newton (eds.), Applied Process Thought II: Following a Trail Ablaze, Frankfurt / Lancaster, Ontos Verlag, Process Thought XXI, 2009, pp. 61-73.
 "Consciousness and Rationality" in Michel Weber and Anderson Weekes (eds.), Process Approaches to Consciousness in Psychology, Neuroscience, and Philosophy of Mind (Whitehead Psychology Nexus Studies II), Albany, New York, State University of New York Press, 2009, pp. 345-384.
 «Paradoxes et contradictions de la pensée de la décroissance», in Paul Ariès (sous la direction de), Décroissance ou récession. Pour une décroissance de gauche, Lyon, Éditions Parangon, 2011, pp. 83-88.
 "The Politics of Radical Experience", in Vesselin Petrov (ed.), Ontological Landscapes—Recent Thought on Conceptual Interfaces Between Science and Philosophy, Ontos Verlag, 2011, pp. 229-244.
 «The Radicalization of Postmodern Philosophy», in Vesselin Petrov (ed.), Applied and Experimental Philosophy in Knowledge Based society East and West, Sofia, Institute for the Study of Societies and Knowledge, Bulgarian Academy of Science, 2012, pp. 11-30.
 «Process and Individuality» // Сучасне буття філософії: Філософія в єдності культурно-історичного процесу [Текст]: Тези науково-практичної конференції 27-28 листопада 2012 р., м. Дніпропетровськ. — Д.: Національний гірничий університет . 2012. — сс. 28-30
 «Процес та індивідуальність» // Сучасне буття філософії: Філософія в єдності культурно-історичного процесу [Текст]: Тези науково-практичної конференції 27-28 листопада 2012 р., м. Дніпропетровськ. — Д.: Національний гірничий університет . 2012. — сс. 30-33."De l’utopie communiste et de ses errances historiques", in Michel Lepesant (coordination), L’Antiproductivisme — Un défi pour la gauche ?, Lyon, Parangon/Vs, 2013, pp. 93-102.
 "De l’utopie communiste et de ses errances historiques", in Michel Lepesant (coordination), L’Antiproductivisme — Un défi pour la gauche ?, Lyon, Parangon/Vs, 2013, pp. 93-102.

Статті у філософських журналах 

 "An Argumentation for Contiguism, " Streams of William James, Volume 1, Issue 1, Spring 1999, pp. 14-16.
 "The Polysemiality of the Concept of «Pure Experience», " Streams of William James, Volume 1, Issue 2, Fall 1999, pp. 4-6.
 "James’ Contiguism of «Pure Experience», " Streams of William James, Volume 1, Issue 3, Winter 1999, pp. 19-22.
 "Polysemiality, Style and Arationality, " Streams of William James, Volume 2, Issue 2, Summer 2000, pp. 1-4.
 "Whitehead's Axiomatization of the Contiguism of «Pure Feeling», " Streams of William James, Volume 2, Issue 3, Fall 2000, pp. 9-13.
 "The Assassination of the Diadoches, " Streams of William James, Volume 3, Issue 1, Spring 2001, pp. 13-18.
 «Huaidehai de shijiansheng zhi sanceng genyuan» ["The Threefold Root of Whiteheadian Temporality, " translated into Mandarin by Liu Shu-Min], in Chang yu you: zhongwai zhexue de bijiao yu rongtong, Volume VI, February 2002, pp. 163-181.
 "Whitehead's Reading of James and Its Context (Part I), " Streams of William James, Volume 4, Issue 1, Spring 2002, pp. 18-22
 "Jason W. Brown's Microgenetic Theory: Reflections and Prospects, " Neuro-psychoanalysis, Volume 4, No 1, 2002, pp. 117-118.
 "Whitehead's Reading of James and Its Context (Part II), " Streams of William James, Volume 5, Issue 3, Fall 2003, pp. 26-31.
 «Sense-Perception in Current Process Thought. A Workshop Report» [with Anderson Weekes], in Harald Atmanspacher (ed.), Mind and Matter, Volume I, Issue 1, Freiburg, Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene e.V., December 2003, pp. 121-127.
 «The Whitehead Psychology Nexus: Towards New Synergies of Philosophy and Psychology» [with Anderson Weekes], Acta Neuropsychologica, Volume 1, Number 4, 2003, pp. 449-462.
 "La virtualité en procès. Relativisation de l'acte et de la puissance chez A. N. Whitehead, " Revue internationale de Philosophie, vol. 61 n° 236, juin 2006, pp. 223-241.
 "La vie de la Nature selon le dernier Whitehead, " Les Études philosophiques, sept. 2006, T. 60, Vol. 3, pp. 395-408.
 "Alfred North Whitehead's onto-epistemology of perception, " New Ideas in Psychology, 24, 2006, pp. 117-132.
 "L’épreuve de la philosophie, " Diotime. Revue internationale de didactique de la philosophie, 33, June 2007
 «КОНТИНУИЗЪМ И КОНТИГУИЗЪМ» («Continuité et contiguité,» translated into Bulgurarian by Vesselin Petrov], Философски алтернативи, 4/2007, pp. 125-139.
 "Les enjeux de la pratique philosophique, " Diotime. Revue internationale de didactique de la philosophie, 34, décembre 2007
 "Ancorare istorică a practicii filosofice whiteheadiene, " Analele Universităţii «Constantin Brâncuşi» din Târgu Jiu, Seria Litere şi Ştiinţe Sociale, Nr. 1/2008, pp. 276-288.
 "Uriyen în procesul de gândire al lui Whitehead, " Analele Universităţii «Constantin Brâncuşi» din Târgu Jiu, Seria Litere şi Ştiinţe Sociale, Nr. 2/2008, pp. 37-52.
 "Individu et société selon Whitehead, " Art du comprendre, N°18, Paris, 2009, pp. 167-182.
 "Whitehead et James: conditions de possibilité et sources historiques d'un dialogue systématique, " in A. Benmakhlouf and S. Poinat (ed.), Quine, Whitehead, et leurs contemporains, Noesis, 13, 2009, pp. 251-268.
 "O pragmatismo de Whitehead, " translated by Susana de Castro, in Redescrições, São Paulo, Centro de Estudos em Filosofia Americana, Ano 1 Número 1, 2009.
 "Much Ado About Duckspeak, " Balkan Journal of Philosophy, Vol. 3, Issue 1, 2011, pp. 135-142.
 "Whitehead's creative advance from formal to existential ontology, " Logique et Analyse, 54/214, juin 2011, Special Issue on Whitehead's Early Work, pp. 127-133.
 «On a Certain Blindness in Political Matters», Cosmos and History, www.cosmosandhistory.org, Vol. 7, N°2, 2011.
 [with Benjamin Hebblethwaite], «Le problème de l'usage scolaire d'une langue qui n'est pas parlée à la maison : le créole haïtien et la langue française dans l'enseignement haïtien», Dialogues et Cultures. Revue de la Fédération internationale des professeurs de français, 58, 2012, pp. 71-80.
 «Critique jamesienne de l'onto-psychologie de la substance», in Pierre Steiner (éd.), Revue internationale de philosophie, 2012, 259/1, pp. 207-227.

Критичні огляди 

 "Isabelle Stengers, L'Effet Whitehead [Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, Annales de l'Institut de Philosophie de l'Université de Bruxelles, 1994]. Critical Review, " Process Studies, 23/4, 1994, pp. 282-284.
 "Alfred North Whitehead, Procès et réalité. Essai de cosmologie. Traduit de l'anglais par Daniel Charles, Maurice Elie, Michel Fuchs, Jean-Luc Gautero, Dominique Janicaud, Robert Sasso and Arnaud Villani [Paris, NRF Éditions Gallimard, Bibliothèque de philosophie, 1995]. Critical Review, " Process Studies, 27/1-2, 1998, pp. 149-151.
 «Recent publications in French» & "Recent publications in English, " in James A. Bradley, André Cloots, Helmut Maaßen and Michel Weber (eds.), European Studies in Process Thought, Vol. I. In Memoriam Dorothy Emmet, Leuven, European Society for Process Thought, 2003, pp. 53-57.
 «Luca Gaeta, Segni del cosmo. Logica e geometria in Whitehead, Milano, Edizioni Universitare di Lettere Economica Diritto, Il Filarete CCX, 2002,» Zentralblatt MATH, European Mathematical Society, Fachinformationszentrum Karlsruhe & Springer-Verlag, 1024.01009.
 «Ivor Grattan-Guinness, „Algebras, Projective Geometry, Mathematical Logic, and Constructing the World. Intersections in the Philosophy of Mathematics of A.N. Whitehead“, Historia Mathematica 29, N° 4, 2002, pp. 427-462,» Zentralblatt MATH, European Mathematical Society, Fachinformationszentrum Karlsruhe & Springer-Verlag, 01891821.
 "Jean Wahl, Vers le concret. Études d'histoire de la philosophie contemporaine. William James, Whitehead, Gabriel Marcel. Avant-propos de Mathias Girel. Deuxième édition augmentée [Vrin, 1932], Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 2004. Critical Review, " Process Studies, 34/1, 2005, pp. 155-156.
 "Hans W. Cohn, Heidegger and the Roots of Existential Therapy, London, Continuum, 2002, SPC Series. Critical Review, " The Journal of the British Society for Phenomenology, volume 36/3, October 2005, pp. 336-337.
 "Roger Frie (ed.), Understanding Experience. Psychotherapy and Postmodernism, London, Routledge, 2003. Critical Review, " The Journal of the British Society for Phenomenology, Volume 37/1, January 2006, pp. 109-111.
 "Jean Wahl, Vers le concret. Études d'histoire de la philosophie contemporaine. William James, Whitehead, Gabriel Marcel. Avant-propos de Mathias Girel. Deuxième édition augmentée [Vrin, 1932], Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 2004. Compte rendu critique, " Revue internationale de Philosophie, vol. 61 n° 236, Juin 2006, pp. 246-248.
 "Discussion: The Genocidal Logic of Neoliberalism [à propos de Naomi Klein, The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism, New York, ICM Books, 2007], " in Michel Weber and Pierfrancesco Basile (under the direction of), Chromatikon IV. Annuaire de la philosophie en procès — Yearbook of Philosophy in Process, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2008, pp. 199-207.
 "Nicholas Rescher, Autobiography, Frankfurt: Ontos Verlag, Nicholas Rescher Collected Papers. Supplementary Volume, 2007. Critical Review, " Process Studies 37.2, 2008, pp. 211-213.

Примітки

Посилання 
 Centre de philosophie pratique «Chromatiques whiteheadiennes» 
 Chromatika Academia 
 Process Perspectives 
 Center for process studies 
 Centre de Logique de l'Institut supérieur de Philosophie 
 École européenne Bruxellensis II 
 EXeCO
 Ontos Verlag 
 Bulgarian Academy of Science—Institute of Philosophy
 International Pragmatism Society (Oklahoma State University) 
 Sophia Europa (Università di Trieste & Oxford University)
 Polish Neuropsychological Society (Cracovie)
 Association Philosophia 
 Association for Process Thought 
 Aldous-Huxley-Forschungsstelle / Centre for Aldous Huxley Studies 
 Cercle d'Echanges Interculturels et Linguistiques Avignon (CEILA) 
 Centre d'Études sur le Pragmatisme et la Philosophie Américaine (GEPPA)
 Grupo de Estudios Peirceanos 
 International Process Network (Fordham University)

Бельгійські філософи
Персоналії:Брюссельський столичний регіон